— японская рок-группа. Получила широкую известность благодаря своей песне Ima made nando mo, прозвучавшей в популярном аниме Наруто.

Композиции The Massmissile запоминаются гармоничным сочетанием рок- и поп-музыки и лирических текстов. Основные мотивы песен The Massmissile — это целеустремлённость (Ima made nando mo, Kono mama ja kono mama de mo, Ima), становление личности и взросление (Naruhodo, Ichininmae, Youshoki, Shogakusei no natsu, и др.), дружба (Nakama no uta), любовь (Tenki no uta, SAIN, Tegami и др.). Мощный и эмоциональный голос солиста группы придаёт песням особую выразительность. Нередко можно услышать, как все музыканты поют хором. Ритм песен различен: от быстрых аккордов рок-музыки до медленных мелодий, как в старинных балладах. В целом композиции The Massmissile эмоциональны и содержат глубокую лирическую окраску.

Участники 
  — вокал, губная гармоника.
  — бас-гитара.

Покинули группу с 2007 года 
  — гитара.
  — клавишные.
  — ударные.

История 
Коллектив был собран в Токио в сентябре 2000 года и выступал c концертами в различных клубах. В 2002 году на собственные средства был выпущен сборник Kyoukasho (教科書). Первые выступления имели большой успех, и вскоре группа отправилась с гастролями по Японии. Вслед за этим они записали мини-альбом Nakama no uta (仲間のうた) под маркой студии Small World Records.

В 2004 году коллектив заключил договор со студией Sony Music и выпустил три сингла с композициями Ima made nando mo, Kimi ga ite kurete yokatta, Kyoukasho. Вскоре под маркой Sony Music был выпущен первый полноформатный альбом Ningen de yokatta, имевший большую популярность после показа аниме-сериала Naruto, в котором прозвучала одна из его песен. В августе 2006 года вышел второй альбом под заглавием Moyori no yume.

С каждой выпущенной композицией The Massmissile продолжала набирать популярность и обретать поклонников, как в Японии, так и за её пределами. Однако, в начале 2007 года трое музыкантов заявили о своём желании покинуть группу. В своём обращении на официальном сайте лидер группы заявил, что группа не будет расформирована, но понадобится некоторое время, чтобы найти новых участников.

Дискография

Синглы 
 , 2004
 , 2004
 , 2005
 , 2005
 , 2006

Альбомы 
 , 2002 — дебютный мини-альбом, выпущенный на самостоятельные средства.
 , 2003
 , 2004 — первый большой альбом.
 , 2006

DVD 
 , 2007 — живой концерт с наиболее популярными композициями за период с 2000 по 2007 год. Последняя совместная работа в старом коллективе.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тексты песен на японском портале uta-net.com

Рок-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2000 году